Campos magnéticos puede referirse a:

 la región del espacio afectada por una fuerza electromagnética, Campo magnético;
 el álbum del músico francés Jean-Michel Jarre, Campos Magnéticos.